Hemispingus calophrys é uma espécie de ave da família Thraupidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Bolívia e Peru.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências

Hemispingus
Aves descritas em 1876